

Іст-Кінгстон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Іст-Кінгстон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк